Dvory può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Dvory, comune del distretto di Nymburk, in Boemia Centrale
Dvory, comune del distretto di Prachatice, in Boemia Meridionale
Dvory nad Lužnicí, comune del distretto di Jindřichův Hradec, in Boemia Meridionale